Das Wort Ausführbarkeit (Substantivierung von „ausführbar“) steht für die folgenden Begriffe:
 in der Informatik für die Eigenschaft einer Programmdatei, siehe Ausführbare Datei
 in der Wirtschaftslehre für eine von Menschen frei von lebensgefährlichen Bedingungen ausführbare Arbeit, siehe auch allgemein Arbeit

Siehe auch: